Der FA Cup, auch bekannt als SFF Cup, ist ein nationaler Fußballwettbewerb der Republik Seychellen. Der Wettbewerb wird seit 1976 von der Seychelles Football Federation ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Rangliste

Weblinks 
 FA Cup (Seychellen) in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1976